Gongs Station Chimes () — мистическая номерная станция ГДР, которая использовалась для контроля тайной полицией, а также войсковых подразделений. Использовала в качестве позывного сигнала звон колоколов с часовой башни, который проигрывался со специальной плёнки. Вещала синтезированным голосом с быстрым темпом и высоким тоном, воспроизводившийся с определённого устройства под названием Sprach/Morse Machine, который использовала разведка ГДР STASI. Способом пеленгации было установлено, что станция вещала из окрестностей города Кёнигс-Вустерхаузен недалеко от Берлина. Несмотря на то, что станция использовала оборудование STASI, она контролировалась подразделением NVA, VA (Verwaltung Aufklärung) — военной разведкой.

По классификации ENIGMA станция номеруется как G03.

История 
Так как о номерных станциях почти ничего не известно, информации о данной станции немного.

Предполагается, что станция начала работу с 1970-х годов в самый разгар холодной войны, чтобы  контролировать тайную полицию, армию ГДР, а также передавать сообщения некоторым шпионам на западной стороне стены, однако, возможно она существовала с ранних 1960-х. Формат вещания был схож с другими станциями этого типа. В качестве шифровки сообщений агентами был использован Шифр Вернама или одноразовый блокнот. За пять минут до начала трансляции сообщения шёл позывной сигнал состоящий из колокольного звона. Перед зачитыванием цифр голос произносил слово "Achtung!", что переводится как "Внимание!". Во время сообщения произносилось слово "Trennung" что фактически переводилось как "/" или "косая черта". После того, как шифр был озвучен произносилось слово "Ende" что означало "конец".
Такой же темп голоса как и у "Gongs Station Chimes" использовался на венгерской номерной станции "Three Note Oddity", которая в классификации ENIGMA номеруется как G04.

Известно, что трансляции управлялись одним человеком, который каждые 30 минут выходил в эфир и транслировал сообщения через микрофон с помощью машинки для синтезации голоса.

За всё время вещания станции позывной сигнал видоизменялся: колокола стали больше похожи на жужжания, это было вызвано тем, что плёнка, с которой они проигрывались, устарела с годами.

Под самый конец своего существования стали проигрываться старые сообщения. Станция окончательно вышла из эфира почти сразу после падения Берлинской стены. Последняя передача станции вышла 23 мая 1990 года и была очень странной. После звона колоколов предполагалось, что последует шифр, но вместо этого последовали непонятные шумы, а затем сквозь звуки передатчика послышались голоса явно нетрезвых работников радиостанции, которые пропели отрывок из немецкой детской песенки "Alle meine Entchen".

Источники